Ле́йманис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Лейманис, Александр Оттович (1913—1990) — советский латвийский кинорежиссёр, народный артист Латвийской ССР.
 Лейманис, Леонид Янович (1910—1974) — советский латвийский кинорежиссёр, народный артист Латвийской ССР.